Superligaen 1999-00 var den 10. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra den 24. juli 1999 til den 28. maj 2000.

Herfølge BK vandt mesterskabet og fik adgang til den tredje kvalifikationsrunde til UEFA Champions League, mens andenpladsen Brøndby IF fik adgang til anden runde i samme kvalifikation. AB på tredjepladsen kom i kvalifikation til UEFA Cuppen og Viborg FF og AaB på fjerde- og femtepladsen kvalificerede sig til UEFA Intertoto Cup. Vejle BK og Esbjerg fB rykkede med de to laveste placeringer ned i 1. division.

Stillingen

Resultater

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 Slutstillingerne 1999/00 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Kampoversigt på NetSuperligaen 
 Peders Fodboldstatistik

1999-2000
Fodbold i 1999
Fodbold i 2000